(1881-1968), architecte grec
 Marché Modiano, marché couvert situé à Thessalonique, en Grèce, construit entre 1922 et 1930 par Eli Modiano
 La , à Thessalonique, en Grèce, aujourd'hui le Musée folklorique et ethnologique de Macédoine et Thrace, construite en 1906 par Eli Modiano
 Vidal Modiano (1888-1971), chirurgien français, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF)
 Henri Modiano (1932-2020), homme politique français, fils de Vidal Modiano
  (1899-1943), typographe et critique d'art italien
  (1914-1993), entrepreneur et homme politique italien
 Samuel dit  (né en 1930), déporté italien, témoin de la Shoah
 Patrick Modiano (né en 1945), écrivain français, prix Nobel de littérature
 Zina Modiano (née en 1974), réalisatrice française, fille de Patrick Modiano
 Marie Modiano (née en 1978), auteur-compositeur-interprète française, fille de Patrick Modiano
  (1951-2010), artiste colombienne
 Sandra Modiano (née en 1959), écrivain et enseignante suisse
  (né Alexander Modiano en 1983), chanteur britannique de reggae
 , ingénieur et universitaire américain

Le nom Modiano est également porté par :
  (fondée avant 1884), fabricant italien de papier-cigarette et cartes à jouer
  (BZC/SSBZ), à Armação dos Búzios, au Brésil
 , villa du  à Thessalonique, en Grèce